Алевти́на — женское русское личное имя греческого или латинского происхождения. Одни возводят имя к греческому слову aleuō в значении «отражать, отбивать» или «отнять, отрезать». По другой версии, возможно из церковного имени Уалентина (Валентина).

На Русь попало с христианством из Византии. Согласно В. А. Никонову, в 1970—1980-х годах в СССР делались попытки это имя воскресить.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 29 июля

Известные носители

В христианстве 
 Алевтина (Валентина) Кесарийская (Палестинская), мученица, память .

Примечания 

Русские женские имена
Страницы значений:Тёзки